Le championnat du monde de snooker 1986 a lieu du 19 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
Quatrième tour de qualification :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (20) 
 134, 112, 108, 108, 107, 102, 101, 100 Steve Davis
 121 Jimmy White
 115 Dean Reynolds
 112 John Virgo
 111, 110 Terry Griffiths
 110, 110, 102 Joe Johnson
 105 Tony Knowles
 104 Cliff Thorburn
 101 Silvino Francisco
 100 Willie Thorne

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1986
Snooker
Snooker 1986
Sport en Angleterre en 1986
Snooker en 1986
Sport en avril 1986
Sport en mai 1986